Голдстоун ():

 Голдстоун — обсерватория.
 «Голдстоун» — австралийский художественный фильм 2016 года.

Фамилия 
 Голдстоун, Джеймс (1931—1999) — американский кино- и телевизионный режиссёр.
 Джек Голдстоун — социолог.
 Джеффри Голдстоун (род. 1933) — английский физик-теоретик.
 Ричард Голдстоун — юрист.